Příjmení Fitch nese více různých osobností:

 Janet Fitchová (* 1955) – americká spisovatelka, novinářka a literární recenzistka
 Pierre Fitch (* 1981) – kanadský gay pornoherec
 Val Logsdon Fitch (1923–2015) – americký jaderný fyzik